Красниковское сельское поселение — названия муниципальных образований в Орловской области России:

 Красниковское сельское поселение — в Знаменском районе.
 Красниковское сельское поселение — в Кромском районе.